Лобысевич () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Лобысевич, Афанасий Кириллович [ок. 1732 — до 1824] — писатель, переводчик. 
 Лобысевич, Григорий Павлович (ок. 1773 — ?) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант.
 Лобысевич, Иван Петрович (1798—1865) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Оренбургского края.
 Лобысевич, Панас Кириллович (1732—1805) — малороссийский писатель и переводчик.
 
 Лобысевич, Фёдор Иванович — военный историк, автор сочинений по истории Среднеазиатских походов русской армии.

Примечания